«Мелкий бес» — художественный фильм 1995 года, поставленный по одноимённому роману Фёдора Сологуба. Съёмки фильма проходили в Вологде.

Сюжет 
Учитель словесности провинциальной гимназии Передонов мечтает занять должность инспектора учебных заведений. Он просит свою дальнюю родственницу и сожительницу Варвару написать в Санкт-Петербург княгине, у которой она некогда служила, надеясь, что княгиня похлопочет о назначении. Передонов обещает сожительнице обвенчаться с ней сразу же после назначения на должность инспектора. Он заранее сообщает «лучшим людям города» о своём назначении и начинает представляться статским советником. Вскоре Варвара показывает ему письмо без конверта о скором назначении, якобы полученное из Санкт-Петербурга, но в реальности сфабрикованное ею же с помощью знакомой. Передонов не верит и требует подтверждения. Варвара просит знакомую сфабриковать ещё одно письмо и послать его через родственников в Санкт-Петербург, чтобы показать Передонову конверт и штемпель. Передонов заболевает шизофренией, которая проявляется в крайней подозрительности, мании преследования и агрессивности. Однако странности в его поведении и высказываниях не настораживают ни Варвару, ни директора гимназии — Передонов известен всему городу как невежда, пошляк и злобный интриган. Наконец, афера, задуманная Варварой, удаётся. Письмо из Санкт-Петербурга о «назначении» получено, и Передонов венчается с Варварой. На следующее утро Варвара крадёт письмо и сжигает его. Передонов, не найдя письма и столкнувшись с нарочито пренебрежительным отношением Варвары, понимает, что его одурачили. Доведённый насмешками Варвары и её любовника Володина и всё более обостряющейся болезнью до исступления, Передонов убивает их.

В ролях 
 Сергей Тарамаев — Передонов
 Ирина Розанова — Варвара
 Геннадий Назаров — Рутилов
 Елена Майорова — Вершина
 Полина Кутепова — Людмила
 Ксения Кутепова — Валерия
 Агриппина Стеклова — Дарья
 Алексей Елистратов — Саша Пыльников
 Сергей Баталов — Володин
 Алексей Миронов — Хрипач, директор гимназии
 Татьяна Кравченко — Ершиха
 Роман Мадянов — Черепнин
 Алексей Кравченко — учитель гимнастики
 Галина Стаханова — Коковкина
 Николай Аверюшкин — ''доктор

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Георгий Николаев
 Режиссёр-постановщик: Николай Досталь
 Оператор-постановщик: Валерий Шувалов
 Художники-постановщики: Леонид Платов, Андрей Платов
 Композиторы: Николай Каретников (умер во время съёмок фильма), Александр Беляев

Фильмы Николая Николаевича Досталя
Фильмы-драмы России
Экранизации романов России
Фильмы России 1995 года
Фёдор Сологуб